Чемпионат Европы по тхэквондо 1998 года прошёл 23-25 октября в Эйндховене (Нидерланды).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1998
тхэквандо
Октябрь 1998 года
Спорт в Нидерландах в 1998 году
Международные спортивные соревнования в Эйндховене